Langhein ist der Familienname folgender Personen:

 A. W. Heinrich Langhein (* 1962), deutscher Politiker
 Carl Langhein (1872–1941), deutscher Maler und Grafiker